Gottwald est un nom d'origine germanique formé sur Gott, Dieu, et Wald, forêt. Plusieurs personnalités portent ce nom, dont:
 Christoph Gottwald (1636-1700), médecin allemand dont la collection naturaliste considérable fut achetée par Pierre le Grand
 Felix Gottwald (1976-), sportif autrichien
 Klement Gottwald (1896-1953), premier président de la Tchécoslovaquie communiste
 Luke Gottwald (1973-), compositeur de pop music
 Michael Gottwald, producteur de cinéma américain

Homonymie de patronyme